Bulbuente kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bulbuente (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Bulbuente (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar